— город в Японии, расположенный в северной части префектуры Айти. Основан 1 декабря 1970 года путём предоставления посёлку Асахи статуса города и дальнейшего переименования в Овариасахи, чтобы избежать путаницы с городом Асахи в префектуре Тиба. В городе сохранились комплексы японских курганов и остатки древних поселений. Овариасахи — центр автомобилестроения.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт  

Города префектуры Айти